Područna nogometna liga Brčko, također i kao "Brčanska područna nogometna liga" za sezonu 1972./73.  
Sudjelovalo je 16 klubova, a prvak je bio "Kombinat" iz Bosanskog Šamca.

Ljestvica  

 Begovača - tadašnji naziv za Omerbegovaču

Rezultatska križaljka  

 Izvori:

Unutrašnje poveznice

Vanjske poveznice

Izvori 
 
 Iljo Dominković: 70 godina NK "Sloga", Tolisa : (1947. – 2017.), Tolisa, 2017.,  (Proventus natura), str. 74-77  
  

BIH Brčko 
1972-73 Brčke
1972-73 Brčko